Durante la guerra civil rusa, el Ejército Blanco organizó una operación para tomar la ciudad ucraniana de Járkov como parte de su campaña hacia Moscú.

 Operación Járkov, batalla de 1919 en la que los rusos blancos tomaron Járkov a los rusos rojos.

Durante la Segunda Guerra Mundial se libraron una serie de batallas entre el Ejército Rojo soviético y la Wehrmacht alemana, alrededor de la ciudad ucraniana de Járkov, en aquel momento parte de la Unión Soviética:

 Primera batalla de Járkov, parte de la Operación Barbarroja, los alemanes capturaron Járkov en 1941.
 Segunda batalla de Járkov, la más importante, los soviéticos contraatacaron en mayo de 1942, pero fracasaron en su intento de liberar Járkov.
 Tercera batalla de Járkov: los soviéticos capturaron la ciudad después de la batalla de Stalingrado, pero son expulsados de nuevo poco después (febrero-marzo de 1943).
 Cuarta batalla de Járkov: librada en agosto de 1943, tras la cual los soviéticos liberaron definitivamente la ciudad.

Durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, las FFAA ucranianas luchan contra las FFAA rusas para evitar la toma de la ciudad:

 Batalla de Járkov (2022), parte de la ofensiva de Ucrania oriental.